Здесь представлен полный список короткометражных и полнометражных фильмов, в которых снимались «Три балбеса», выпущенные в период между 1930 и 1970 гг.

Тед Хили и его «балбесы»

Три балбеса

Ссылки 
 Threestooges.net
 Threestooges.com

Фильмография «Трёх балбесов»
Фильмографии актёров
Фильмографии США